

Cinema 
 The Libertine – film di Laurence Dunmore del 2004

Musica 
 Libertine – singolo di Mylène Farmer del 1986

Altro 
 Libertinismo – corrente di pensiero diffusa nel Seicento-Settecento nell'Europa occidentale
 Libertino – persona dedita al libertinaggio sessuale

Pagine correlate 
Libertini